Algoma ist eine 1968 von Byam eingeführte Lilienhybride. Sie ist eine Selektion aus eigenen Hybriden des Hauses Byam. Es ist eine bis zu 100 Zentimeter hohe asiatische Hybride mit goldgelber, leicht gesprenkelter Blüte und langen Blütenstielen. Sie blüht im Juli und eignet sich als Gartenlilie.

Nachweis 
 Carl Feldmaier, Judith McRae: Die neuen Lilien. Ulmer, Stuttgart 1982, ISBN 3-80016-121-4, S. 151

Pflanzenhybride